Biston vernalis är en fjärilsart som beskrevs av Geoffroy 1785. Biston vernalis ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
vernalis